Campeloma är ett släkte av snäckor. Campeloma ingår i familjen sumpsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sumpsnäckor
Campeloma